Le nom Rostov (parfois transcrit Rostof ou Rostoff) est d'origine russe et pourrait désigner :

Lieux  
 Rostov-sur-le-Don, capitale administrative de l'oblast de Rostov
 Rostov Veliki, ville de l'oblast de Iaroslavl, capitale de l'ancienne principauté de Rostov
 L'oblast de Rostov, une subdivision du sud de la Russie
 Le Kremlin de Rostov, le kremlin de la ville de Rostov Veliki

Militaire 
  un sous-marin russe

Personnalités et groupes  
 Liste des princes de Rostov (-), durant la principauté de Rostov
 FK Rostov (depuis 1930), club russe de football basé à Rostov-sur-le-Don
 FK SKA Rostov (depuis 1938), club russe de football basé à Rostov-sur-le-Don

Personnages du roman Guerre et Paix de Tolstoï  

 Ilia Andréiévitch Rostov
 Natacha Rostov
 Nicolas Rostov
 Pétia Rostov

Voir aussi 
 , trois batailles du front de l'Est lors de la Seconde Guerre mondiale